Санта-Мария-ди-Леука () — мыс в провинции Лечче области Апулия, южная оконечность полуострова Салентина, юго-восточная оконечность Италии, которой с востока оканчивается залив Таранто Ионического моря. Мыс отделяет залив Таранто от пролива Отранто, соединяющего Адриатическое и Ионическое моря:

В античности назывался Саллентинский или Иапигский (Иапигийский, Япигский) мыс (Япигий, , ). По Страбону мыс «делает Италию двухвершинной».

У мыса находится город , относящийся к коммуне Кастриньяно-дель-Капо. В городе находится . На мысе построен . Западнее расположен мыс .

Примечания 

Мысы Италии
География Апулии
Мысы Средиземного моря